Holda:
 Holda, Suceava, o localitate în județul Suceava, Moldova, România
 Nume de familie
 (Magdalena) "Madda" Holda, née Binder (1911  ?), o scriitoare de factură avangardistă
 872 Holda, o planetă minoră ce orbitează Soarele

Toponime românești
Nume de familie românești